John Evelyn (* 31. Oktober 1620 in Wotton (Surrey), Surrey; † 27. Februar 1706 ebenda) war ein englischer Autor, Architekt und Gartenbauer.

Leben 
John Evelyns Familie war hauptsächlich mit der Produktion von Schießpulver reich geworden. Er wuchs in Lewes in Sussex auf. Seine Ausbildung erhielt er am Balliol College in Oxford und im Middle Temple. Während des Englischen Bürgerkriegs war er zunächst Angehöriger der Royalistischen Armee, dann verließ er das Land. 1647 heiratete er Mary Browne, Tochter des britischen Botschafters in Paris.

1652 ließen sich Evelyn und seine Frau in Deptford im Südosten Londons nieder.

Nach Wiederherstellung der Monarchie kam Evelyns Karriere in Gang. Ende 1660 gehörte er zu den ersten Mitgliedern der Royal Society. Im folgenden Jahr schrieb er das Fumifugium (The Inconveniencie of the Aer and Smoak of London Dissipated), das erste Buch über die wachsende Luftverschmutzung in London.

Er war bekannt für seine Kenntnis der Bäume und seine Abhandlung Sylva, or Discourse on Forest Trees (1664) schrieb er als Anregung für Landbesitzer, Bäume zu pflanzen, um die englische Flotte mit Bauholz zu versorgen. Nachauflagen erschienen noch zu seinen Lebzeiten.

Nach dem Großen Brand von London 1666, den er in seinen Tagebüchern ausführlich beschrieb, legte Evelyn einen von mehreren Plänen  für den Wiederaufbau von London vor, der wie die anderen von König Karl II. ignoriert wurde. Evelyn entwarf Lustgärten, wie z. B. den von Euston Hall. Er schrieb über Theologie, Politik, Gartenbau, Architektur und Kochkunst. Bei seinem Tod umfasste seine Bibliothek 3.859 Bücher und 822 Broschüren. Viele waren einheitlich gebunden und trugen sein Motto Omnia explorate; meliora retinete (Prüfet alles und das Bessere behaltet, 1. Thessalonicher 5,21).

1694 ging er zurück nach Wotton, weil sein älterer Bruder keine Söhne als Erben für den dortigen Familienbesitz hatte, John jedoch hatte bereits einen Enkel. Er vermietete den Besitz 1698 für drei Monate an Zar Peter I. (Russland), der großen Schaden in Haus und Garten anrichtete.

John und Mary Evelyn hatten acht Kinder: Richard (1652–1658), John Standsfield (1653–1654), John (1655–1699), George (1657–1658), Richard (1664), Mary (1665–1685), Elizabeth (1667–1685) and Susanna (1669–1754). Nur Susanna überlebte ihre Eltern.

Evelyn starb 1706 in seinem Haus in der Dover Street, London. Seine Frau Mary starb drei Jahre später. Beide sind in der Evelyn Chapel der St. Johns-Kirche in Wotton begraben. Ihre Schädel wurden von Unbekannten gestohlen.

Werke 

 Acetaria: A Discourse of Sallets (1699)
 An Apologie for the Royal Party (1659)
 A Panegyric to Charles the Second (1661)
 Fumifugium or The Inconveniencie of the Aer and Smoak of London Dissipated
 Sylva, or Discourse on Forest Trees (1664)
 
 Terra: a philosophical discourse of earth (1676 und 1693)
Übersetzung:
 Le jardinier françois von Nicolas de Bonnefons

Literatur 
 John Evelyn's translation of Titus Lucretius Carus „De rerum natura“: an old-spelling critical edition / Michael M. Repetzki [Hrsg.]. Frankfurt am Main u. a.: Lang, 2000 (Münsteraner Monographien zur englischen Literatur; Bd. 22). Originaltitel: De rerum natura <engl.>. Zugl.: Münster (Westfalen), Univ., Diss. M. Repetzki, 1997. ISBN 3-631-35881-4
 John Evelyn's „Elysium Britannicum“ and European gardening / Ed. by Therese O'Malley … Washington, DC, 1998
 Maureen Waller: Huren, Henker, Hugenotten. Das Leben in London um 1700, Bergisch Gladbach 2002 ISBN 3-404-64186-8

Weblinks 

 
 Informationen über John Evelyn der British Library – Englisch
 
 John Evelyn: The whole body of antient (ancient) and modern architecture, 1680, online bei ECHO – European Cultural Heritage Online

Autor
Literatur (17. Jahrhundert)
Literatur (Englisch)
Tagebuch
Mitglied der Royal Society
Engländer
Geboren 1620
Gestorben 1706
Mann